De viris illustribus ('sobre els homes famosos'), de vegades abreujat com a DVI, és el títol de diverses obres escrites en llatí que recullen les vides d'homes (i de vegades algunes dones) notables. Exemples en ordre cronològic:
 De viris illustribus de Corneli Nepot (), una «història dels grans homes» en 16 volums dedicada a Àtic de la qual només se'n conserva la part que tracta sobre els generals estrangers.
 De viris illustribus de Suetoni (segles I i II dC), del qual tenim només fragments, sobretot de la part dedicada als gramàtics i retòrics.
 De viris illustribus urbis Romae, un recull del  anònim (antigament atribuït a Aureli Víctor) que conté biografies romanes d'abans de l'era cristiana. Va servir de model a l'abat Lhomond.
 De viris illustribus de Jeroni d'Estridó (Sant Jeroni, segles IV i V), format per breus notes biogràfiques i literàries sobre 135 autors cristians, de Sant Pere a Jeroni mateix (la principal font per als 78 primers és la Història eclesiàstica d'Eusebi de Cesarea).
 De viris illustribus de Gennadi de Marsella (segle V), una continuació del recull de Jeroni.
 De viris illustribus d'Isidor de Sevilla (segles VI i VII).
 De viris illustribus de Petrarca (segle XIV).
 De casibus virorum illustrium, un recull de Giovanni Boccaccio (segle XIV).
 De viris illustribus de Bartolomeo Fazio, secretari del rei de Nàpols (el manuscrit és del 1456 però el text es va imprimir per primer cop el 1745).
 De viris illustribus catalanis, un recull de Pere Miquel Carbonell i Soler amb 15 biografies d'erudits catalans del seu temps (1476).
 De viris illustribus de l'abat Lhomond, escrit el 1775 basant-se en De viris illustribus urbis Romae.